Zasadi (Križevci, Slovenija), naselje u općini Križevci, Slovenija
 Zasadi (Destrnik, Slovenija), naselje u općini Destrnik, Slovenija